Banc Interamericà de Desenvolupament, institució financera internacional dedicada al desenvolupament de l'Amèrica Llatina
 Banc Islàmic de Desenvolupament, institució financera internacional promoguda per l'Organització de la Conferència Islàmica
 BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, revista científica especialitzada en biblioteconomia, arxivística i documentació
 Bé d'Interès Documental, categoria de protecció del patrimoni cultural definida per l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya